

Astronomia 
Cratere Eudoxus – Cratere della superficie della Luna.
Cratere Eudoxus – Cratere della superficie di Marte.
11709 Eudoxos – Asteroide della fascia principale.

Persone 
Eudosso di Cnido – Astronomo greco (c. 408-355 a.C.).